Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 декабря по 15 декабря 2012 года в Брашове (Румыния) и с 12 января по 18 января 2013 года в Белграде (Сербия).

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2014 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получит право играть в 2014 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдет в третий дивизион чемпионата мира 2014 года.

Итоги

Группа A 
   вышла в группу В первого дивизиона чемпионата мира 2014.
   вылетела в группу В второго дивизиона 2014.

Группа B 
   вышла в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2014.
   вылетела в третий дивизион чемпионата мира 2014.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборная Исландии пришла из третьего дивизиона, сборная Японии пришла из первого дивизиона, остальные команды пришли с прошлого турнира второго дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года

Главные судьи
  Алексей Белов
  Крис Девердт
  Пер Густав Солем
  Йенс Штайнеке

Линейные судьи
  Эдвард Бриедис
  Михай Бутуцель Топарцеану
  Адриан Космин
  Ян Черне
  Дмитрий Голяк
  Томислав Грозай
  Войцех Мошчиньский

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года

Главные судьи
  Александр Борисов
  Жан-Поль де Брабандер
  Микеле Гастальделли
  Максим Урда

Линейные судьи
  Урош Алексич
  Давид Пардув
  Маркус Хагерстрём
  Беньямин Хопп
  Мирослав Лотски
  Руди Мейер
  Йероен ван ден Берг

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Золтан Токе
 Защитник:  Хирото Сато
 Нападающий:  Роберто Глига

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Пабло Пуюэло
  Кристиан Надь
  Юто Осава
  Аймас Фищевас
  Дэнни Стемфер
  Жомбор Молнар

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Петар Степанович
 Защитник:  Марк Тару
 Нападающий:  Роберт Рооба

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Митч Хамфрис
  Шон Макканн-Коппенс
  Роберт Рооба
  Бьёрн Сигурдарсон
  Ли Дон Гун
  Димитрий Филипович

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2012 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
М*2
Второй
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Румынии
Чемпионаты мира в Сербии